Contea di St. Croix – contea dello Stato del Wisconsin, negli Stati Uniti
 St. Croix Falls – comune degli Stati Uniti d'America, situato nel Wisconsin
 Steven St. Croix – attore pornografico e regista statunitense

Pagine correlate

 Saint Croix (disambigua)